AAMI Classic 2014 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне первого в сезоне турнира Большого шлема на кортах Kooyong Stadium в Мельбурне, Австралия. В турнире принимают участие 8 теннисистов.

Турнир-2014 проходил 8 — 11 января.

Действующий победитель турнира — австралиец Ллейтон Хьюитт — не защищал свой титул.

Формат 
Организаторы провели трёхраундовый турнир с играми на выбывание. Проигравшие в первом и втором раундах в дополнительных играх разыграли места с третьего по восьмое.

Участники турнира 

  Томаш Бердых (Финал)
  Станислас Вавринка (Первый раунд, отказ)
  Ришар Гаске (Финал, отказ)
  '''Кэй Нисикори (Титул)
  Жиль Симон (Полуфинал, отказ)
  Григор Димитров (Первый раунд, отказ)
  Фернандо Вердаско (Первый раунд, четвёртое место)
  Джордан Томпсон (Первый раунд, седьмое место)
  Михаил Южный (Alt, отказ)
  Ник Кирьос (Alt, шестое место)
  Хуан Монако (Alt, восьмое место)
  Бенджамин Митчелл (Alt, четвёртое место)
  Люк Сэвилл (Alt, третье место)

Сетка турнира

Матч за 3-е место

Утешительный турнир

См. также 
 AAMI Classic
 Mubadala World Tennis Championship 2013
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 

Австралия
Теннис
Январь 2014 года
2014